Натуральне число 738
 738 рік до нашої ери
 738 рік нашої ери